Kanibal z Rotenburga – przydomek nadawany niemieckiemu mordercy Arminowi Meiwesowi
 Kanibal z Rotenburga – niemiecko-amerykański thriller z 2006 roku, na motywach biografii Armina Meiwesa